De vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 16 juli 2012 over een afstand van 160 kilometer van Samatan naar Pau.

Parcours 
Deze relatief vlakke rit vormde een intermezzo tussen de bergetappe van de vorige dag en de volgende rustdag, waarna nog twee zware bergritten volgen.

Verloop 
Het begin van de etappe was lange tijd onrustig, met wel een kopgroep, die echter nooit meer dan circa 20 seconden voorsprong kreeg. Uiteindelijk wist na ongeveer 60 kilometer een kopgroep bestaande uit Dries Devenyns, Samuel Dumoulin, Pierrick Fédrigo, Christian Vande Velde en Thomas Voeckler weg te komen. Nicki Sørensen wist zich nog bij de kopgroep aan te sluiten. 6.5 kilometer voor de finish ontsnapte Fedrigo uit de kopgroep, en alleen Vande Velde wist aan te sluiten. Fedrigo won zonder veel moeite de sprint, en daarmee de etappe.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quickstep); opgave
  Kenny van Hummel (Vacansoleil-DCM); opgave
  Giovanni Bernaudeau (Europcar); opgave
  Vincent Jérôme (Europcar); opgave
  Brett Lancaster (Orica-GreenEdge); opgave
  Jawhen Hoetarovitsj (FDJ-BigMat); opgave

Externe links
 De route van de 15e etappe op www.letour.fr

15
Sportevenement in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Pyrénées-Atlantiques
Pau